Георгий (Генрих) Байзенгерц (; ) — немецкий и советский  и .

Работал в СССР, в середине 1920-х годов. Художник-постановщик кинокартин на одесском отделении ВУФКУ (кинофабрики).

Фильмография 
 1926 — Спартак (фильм, 1926)
 1926 — Свежий ветер (фильм)
 1926 — Митя (фильм)
 1926 — Гамбург (фильм)
 1926 — Беня Крик (фильм)
 1927 — Черевички (фильм) — оператор и художник (совм. с Борисом Завелевым и Василием Кричевским)
 1927 — Сумка дипкурьера
 1927 — Путь в Дамаск
 1927 — В погоне за счастьем (фильм, 1927)
 1927 — Борислав смеётся
 1928 — Проданный аппетит
 1928 — Лавина (фильм, 1928)
 1928 — За стеной (фильм, 1928) (Язык стен) (совм. с Иваном Суворовым) — художник
 1928 — За монастырской стеной
 1928 — Джимми Хиггинс (фильм) (совм. с Соломоном Зарицким)

Примечания